Hadsund Nord er knyttet til den jyske by Hadsund og er tidligere brugt om nordsiden af Mariager Fjord. Herudover har begrebet følgende betydninger:

 Hadsund Nord Station – en tidligere station i Hadsund
 Hadsund Nord (kvarter) – Hadsunds nordlige industriområde